Aeneas Silvius was de zoon van Silvius,  kleinzoon van Aeneas en achterkleinzoon van Anchises. Hij was de derde in de mythologische rij van koningen van Alba Longa in Latium en voor de Silvii was hij de stichter van hun dynastie.  Dionysius van Halicarnassus schrijft hem een regeerperiode van 31 jaar toe. Door Ovidius werd hij niet opgenomen in de lijst van de koningen van Alba Longa. Titus Livius en Dionysus noemen zijn opvolger Latinus Silvius.

Stamboom

Romeinse mythologie